Истапангахоја има више значења:

 Општина Истапангахоја (Чијапас), општина у савезној држави Чијапас у Мексику
 Истапангахоја (Истапангахоја, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику